Maniitsup Tunua bezeichnet:
 Maniitsup Tunua (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland
 Maniitsup Tunua (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland